Niemcy:
 Grieben – dzielnica Tangerhütte
 Grieben – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg